Captain America (Steve Rogers), fictieve superheld
 Captain America (Sam Wilson), fictieve superheld
 Captain America (1990), Amerikaanse film uit 1990
 Captain America (filmserie), Amerikaanse filmreeks uit 1944
 Captain America (filmpersonage), personage uit de film Easy Rider uit 1969
 Captain America: The First Avenger, Amerikaanse film uit 2011
 Captain America: The Winter Soldier, vervolg, film uit 2014
 Captain America: Civil War, tweede vervolg, film uit 2016